Santarém – città del Portogallo
 Distretto di Santarém – distretto del Portogallo

 Santarém – città del Brasile nello Stato del Pará
 Santarém – vecchio nome della città brasiliano di Joca Claudino, nello Stato della Paraíba